Финалът на световното първенство по футбол през 1978 г. противопоставя отборите на Аржентина и Нидерландия. Той е спечелен от аржентинците с 3:1 след продължения. Марио Кемпес, който завършва шампионата като топ-реализатор, е избран за играч на мача. Холандците губят втори пореден финал на световно първенство след Мондиала в Германия четири години по-рано.

Срещата е опорочена от неприятни сцени преди началото, като забавянето на домакините от тунела, което според „лалетата“ е умишлено. „Гаучосите“ от своя страна имат претенции за бандажа около китката на Рене ван де Керкхоф, която както твърди самия той, е резултат от сблъсък с враждебната тълпа пред стадиона.

След последният съдийски сигнал холандците отказват да присъстват на церемонията по награждаването.

Състави

Източници 

Световно първенство по футбол 1978
Спорт в Буенос Айрес